E85 peut faire référence à :

Médecine 
 Amyloïdose (à l'exclusion de la maladie d'Alzheimer), d'après la Classification internationale des maladies.

Transports 
 BMW Z4 (E85), première génération de la BMW Z4 ;
 Carburant E85, un type de carburant pour véhicules automobiles aussi appelé superéthanol et composé de 85 % (maximum) d'éthanol et de 15 % (minimum) d'essence ;
 Route européenne 85, une route traversant la Lituanie, la Biélorussie, l'Ukraine, la Roumanie, la Bulgarie et la Grèce.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres